Waga półciężka mężczyzn to jedna z dwunastu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1988 w Seulu. Startowali bokserzy o wadze nie przekraczającej 81 kilogramów. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 21 września do 2 października w hali Jamsil Students' Gymnasium. Zwyciężył reprezentant Stanów Zjednoczonych Andrew Maynard. Wystąpiło 26 bokserów z 26 państw.

Drabinka turniejowa

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988